Зързе може да се отнася за:

В Република Македония:
 Зързе – село в Прилепско, община Долнени
 Зързенски манастир „Свето Преображение Христово“ (също „Свети Спас“) – манастир край същото село

В Косово:
 Зързе – село в община Краковища (Драгаш)
 Зързе – село в община Ораховац